Zulfikar Ali Bhutto (1928-1979), oud-premier en oud-president van Pakistan
 Benazir Bhutto (1953-2007), dochter en oud-premier van Pakistan